У наведеній таблиці показаний медальний залік 5-х зимових Олімпійських ігор, які пройшли у місті Санкт-Моріц (Швейцарія) з 30 січня по 8 лютого 1948 року.

Посилання 
Міжнародний олімпійський комітет-Санкт-Моріц 1948 — Медальний залік

Зимові Олімпійські ігри 1948
1948